Biografies:
 Carla Bruni (Torí, 1967), model, compositora i cantautora italiana.
 Dino Bruni (Portomaggiore, 1932), ciclista italià.
 Gianmaria Bruni (1981, Roma), pilot de Fórmula 1.
 Jorge Bruni (1941), advocat i polític uruguaià pertanyent al Front Ampli.
 Leonardo Bruni (Arezzo, 1370 - Florència, 1444), humanista, historiador i polític italià.
 Geografia: Bruni (Texas), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas.